Cordingley ist der Familienname folgender Personen:

 John Edward Cordingley (1916–2011), britischer General
 Sam Cordingley (* 1976), australischer Rugby-Union-Spieler